Sitio de Ibiza puede referirse a alguno de los múltiples asedios sufridos por esta localidad española:

Sitio de Ibiza (217 a.C.), por los romanos durante la segunda guerra púnica.
Toma de Ibiza (1114), por pisanos y barceloneses.
Toma de Ibiza (1235), por los aragoneses al mando de Guillem de Montgrí.
Sitio de Ibiza (1359), por Pedro I de Castilla.